Koler ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Koler (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jörg Koler, Kaufmann
 Matthes Koler, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (15./16. Jh.)

Siehe auch:
 Coler
 Koler von Neunhof
 Kohler
 Koller